Андреевское — топоним в России и Украине.

Населенные пункты

Россия

Владимирская область 
 Андреевское — село в Александровском районе.
 Андреевское — село в Петушинском районе.
 Андреевское — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Андреевское — село в Бабушкинском районе.
 Андреевское — деревня в Вологодском районе.
 Андреевское — деревня в Сокольском районе.
 Андреевское — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Андреевское — село в Приволжском районе.
 Андреевское — деревня в Родниковском районе.

Калужская область 
 Андреевское — деревня в Дзержинском районе.
 Андреевское — деревня в составе города Калуга.
 Андреевское — деревня в Тарусском районе.
 Андреевское — деревня в Ферзиковском районе.

Карелия 
 Андреевское — деревня в Кондопожском районе.

Кировская область 
Андреевское — упраздненное в 1994 году село в Лузском районе.

Костромская область 
 Андреевское — деревня в Буйском районе.
 Андреевское — деревня в Макарьевском районе.
 Андреевское — село в Сусанинском районе.
 Андреевское — деревня в Чухломском районе.

Москва 
 Андреевское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы, прежде в Подольском районе Московской области.

Московская область 
 Андреевское — деревня в Истринском районе.
 Андреевское — бывшее село в Дмитровском районе, сейчас часть города Яхрома.
 Андреевское — деревня в Каширском районе.
 Андреевское — село в Коломенском районе.
 Андреевское — деревня в Ленинском городском округе.
 Андреевское — деревня в Можайском районе.
 Андреевское — село в Одинцовском районе.
 Андреевское — деревня в городском округе Шаховская.

Омская область 
 Андреевское — прежнее название деревни Андреевка в Оконешниковском районе.

Смоленская область 
 Андреевское — деревня в Ельнинском районе.
 Андреевское — название села Днепровское в Новодугинском районе в 1935—1958 годах.

Тверская область 
 Андреевское — деревня в Бежецком районе.
 Андреевское — деревня в Западнодвинском районе.
 Андреевское — деревня в Калининском районе.
 Андреевское — деревня в Калязинском районе.
 Андреевское — деревня в Конаковском районе.
 Андреевское — село в Рамешковском районе.
 Андреевское — деревня в Ржевском районе.
 Андреевское — деревня в составе городского округа Тверь.

Ярославская область 
 Андреевское — деревня в Чудиновском сельском округе Благовещенского сельского поселения Большесельского района.
 Андреевское — село в Благовещенском сельском округе Благовещенского сельского поселения Большесельского района.
 Андреевское — деревня Борисоглебского района, административный центр Андреевского сельского поселения. 
 Андреевское — село Борисоглебского района, входит в состав Инальцинского сельского поселения.
 Андреевское — местечко в Некоузском районе.
 Андреевское — деревня в Некрасовском районе.
 Андреевское — деревня в Переславском районе.
 Андреевское — деревня в Пошехонском районе.
 Андреевское — деревня в Ростовском районе.
 Андреевское — деревня в Рыбинском районе.
 Андреевское — деревня в Гавриловском сельском округе Заволжского сельского поселения Ярославского района.
 Андреевское — деревня в Точищенском сельском округе Заволжского сельского поселения Ярославского района.

Украина 
 Андреевское — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Андреевское — село в Конотопском районе Сумской области.

Озёра 
 Андреевское — озеро в Тюменском районе Тюменской области: .
 Андреевское — озеро в Тобольском районе Тюменской области: .
 Андреевское — озеро в Колпашевском районе Томской области: .
 Андреевское — озеро в Нижневартовском районе Ханты-Мансийский автономного округа: .
 Андреевское — озеро в Оконешниковском районе Омской области: .
 Андреевское — озеро в Добровском районе Липецкой области: .
 Андреевское — озеро в Воскресенском районе Московской области: .
 Андреевское — озеро в Киеве

Примечания

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Андреевские